Přezdívku Fernandinho znamenající portugalsky „malý Fernando“ nosí tito lidé:

 Fernando Luiz Roza (* 1985) – brazilský fotbalista
 Éldis Fernando Damasio (* 1981) – brazilský fotbalista
 Fernando Alves Santa Clara (* 1981) – brazilský fotbalista
 Luiz Fernando Pereira da Silva (* 1985) – brazilský fotbalista
 Fernando Galhardo Borges (* 1985) – brazilský fotbalista
 Fernando Nascimento Cosme (* 1983) – brazilský futsalista